

Pays-Bas 
 Holthuizen (Overijssel), localité dans la commune de Haaksbergen, Overijssel